Monument van de Revolutie (Paramaribo), een herdenkingsplek in Paramaribo, Suriname
Monument van de Revolutie van Moslavina, een sculptuur in Podgarić, Berek, Kroatië ter herdenking van de opstand tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Monument voor de Revolutie, een monument in Mexico-Stad ter ere van de Mexicaanse Revolutie.